Geophila – rodzaj grzybów z rodziny pierścieniakowatych
 Geophila – rodzaj roślin z rodziny marzanowatych